Autonomia speciale – condizione di autonomia territoriale di cui può godere una regione amministrativa all'interno di uno Stato
 Autonomia speciale – in Italia, particolare condizione di autonomia territoriale di cui godono le regioni italiane a statuto speciale